Alli ima više značenja.

 Orlistat, lek
 -{Yusuf Alli}-, atletičar